Веремиевка — название населенных пунктов на Украине:

 Веремиевка — село в Петропавловском районе Днепропетровской области.
 Веремиевка — село в Бобринецком районе Кировоградской области.
 Веремиевка — село в Семёновском районе Полтавской области.
 Веремиевка — село в Высокопольском районе Херсонской области.
 Веремиевка — село в Красиловском районе Хмельницкой области.
 Веремиевка — село в Чернобаевском районе Черкасской области.